İlqar Məmmədov (1965) szovjet-azeri születésű olimpiai és világbajnok orosz vívó, edző, versenybíró
 İlqar Məmmədov (1970) azeri politikus (REAL Movement)
 İlqar Məmmədov (1970) azeri katonatiszt, személybiztonsági szakember
 İlqar Məmmədov (1971) azeri matematikus
 İlqar Məmmədov (1975) azeri válogatott labdarúgó